Хто́ний (греч. χθόνιος — земной, подземный) — имя, эпитет божеств подземного царства или связанных с ним (Аида, Гермеса, Диониса). Женская форма — Хтония (), — эпитет богинь земли — Деметры, Персефоны, Геи.

«Chthön и его производные происходят из холодных мёртвых глубин, и никак не связаны с плодородностью», — считал Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф.

См. также 
 Хтонические существа
 Хтонические божества
 Хтоническая планета — Юпитер, потерявший свою газовую оболочку.
 Хтонии — празднество в честь Деметры.
 «Хтон» — фантастический роман Пирса Энтони.

Примечания

Ссылки 
 

Имена греческого происхождения